USS Oregon — кораблі ВМС США, названі на честь штату Орегон.

 USS Oregon (1841) — бриг, придбаний у 1841 році для дослідницької експедиції США у Тихому океані. Проданий у 1845 році.
 USS Quinsigamond — планований монітор типу «Каламазу», перейменований згодом в «USS Hercules», пізніше в «USS Oregon». Будівництво скасоване.
 USS Oregon (BB-3) — броненосець типу «Індіана». Збудований у 1896 році. Брав участь в іспансько-американській війні. Виведений в резерв у 1919 році. Зданий на злам у 1956 році.
 USS Oregon (SSN-793) — підводний човен типу «Вірджинія». Закладений 2017 році. 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни